Boubacar Diallo peut désigner :
 Boubacar Diallo (1985-), footballeur sénégalais ;
 Boubacar Diallo (1954-), athlète sénégalais.